Der Dreiband Grand Prix 1993/7 war das 49. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 15. Mai 1993 in Velden statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „CASINO DREIBAND GRAND PRIX 1993“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Velden seinen 16. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Belgier Frédéric Caudron durch einen 3:1-Sieg gegen Sang Chun Lee aus New York City.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde (Grundrunde) qualifizierten sich acht Spieler für das Hauptturnier. Die ersten zwei Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen und das Hauptturnier inklusive Grundrunde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

Grundrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/7
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Velden am Wörther See